Kampen-Zuid, een buurt in de Nederlandse stad Kampen
 Station Kampen Zuid (1913-1934), voormalig eindstation van de spoorlijn Hattem - Kampen Zuid
 Station Kampen Zuid, een station aan de spoorlijn Lelystad - Zwolle